Riethnordhausen (bij Erfurt), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Riethnordhausen (Wallhausen), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt